Бряндино — село в Чердаклинском районе Ульяновской области России. Административный центр Бряндинского сельского поселения.

География 
Село находится в западной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на расстоянии 34 км (по прямой) к востоку-северо-востоку (ENE) от посёлка городского типа Чердаклы, административного центра района и 64 км до областного центра Ульяновск.

Абсолютная высота — 137 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.
Часовой пояс

История 
Село Бряндино основано в конце XVII века, когда была построена Закамская засечная черта и вошло в состав Симбирского уезда Приказа Казанского дворца.

В 1757 году, на средства прихожан, была построена однопрестольная, деревянная, на каменном фундаменте, Пятницкая церковь. Престол — во имя великомученицы Параскевы, сгорела в 1848 году, вновь была построена каменная церковь в 1903 году.

С 1780 года село Пятницкое Бряндино тож, дворцовых крестьян, приписных к Вознесенскому казенному заводу крестьян, при речке Красной, из Казанского уезда вошло в состав Ставропольского уезда Симбирского наместничества. С 1796 года — в Симбирской губернии.

В 1859 году село Бряндино, входило в состав 2-го стана Ставропольского уезда Самарской губернии, имелось: церковь, училище, почтовая станция.

В 1900 году на линии — станция «Часовня-Пристань» (слобода Канава) — станция «Мелекес» Волго-Бугульминской железной дороги, была открыта станция «Бряндино» (ныне — с. Станция Бряндино).

В 1918 году в районе села проходили боевые действия Гражданской войны.

В июле 1925 года епископом Виссарион (Зорин) настоятелем храма в селе был назначен Гневушев Александр Фёдорович. В январе 1930 году местные члены «Союза воинствующих безбожников» пришли к отцу Александру, чтобы снять с церкви колокола и «раскулачить» священника Гневушева. 

В 1936 году церковь была снесена.

Население 
В 1780 году в селе жили: дворцовых крестьян 74 чел., крестьян приписных к Вознесенскому казенному заводу 140 чел.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 70 % из 448 чел.

Инфраструктура 
Средняя школа. До 1963 года здесь располагалась мужская исправительная трудовая колония ИТК-4 общего режима, затем была переведена на Верхнюю Террасу г. Ульяновск. Молитвенная комната в честь сщмч. Александра Гневушева с. Бряндино (открыта в 2015 г.).

Достопримечательности 
Археологические памятники:  

 Амбар кон. XIX в. 
 Дом крестьянина (районное отделение связи) кон. XIX в.
 Дом крестьянина кон. XIX в.

Ссылки 

 Бряндинское сельское поселение

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903

Населённые пункты Чердаклинского района